Срце може бити:

 Срце, мишић;
 Људско срце, срце код човека;
 Срце (симбол) ♥, симбол који представља љубав, пријатељство...